Zu Pfändungsschutz siehe:
Pfändungsschutzkonto
Unpfändbarkeit
Unpfändbarer Gegenstand